Аки́м Аки́мович Ка́рпов: Карпов, Аким Акимович (1767—1837) — Георгиевский кавалер; № 1854 (810); 26 ноября 1807.
 Карпов, Аким Акимович — Георгиевский кавалер; № 2527 (1160); 23 декабря 1812.